Fort Charlemont in de Franse Ardennen
Fort Charlemont (Noord-Ierland)
Charlemont (Noord-Ierland)
Charlemont (Massachusetts)
Charlemont (Australië)